święty Sylwan
 Saint-Sauvant (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
 Saint-Sauvant (Vienne) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes